Wachtel steht für:

 Wachtel (Art), die Vogelart Coturnix coturnix
 zahlreiche weitere Arten der Fasanenartigen (Phasianidae) und der Zahnwachteln (Odontophoridae)
 Deutscher Wachtelhund, eine Hunderasse
 Wachtel (Wappentier), einer Wappenfigur in der Heraldik

Wachtel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wachtel, Ingenieur, gründete 1906 das Technikum Konstanz, die heutige HTWG Konstanz
 Alois Wachtel (1910–1968), deutscher Historiker
 August Wachtel (* nach 1823; † 1874), deutscher Sänger
 Charlie Wachtel, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Christine Wachtel (* 1965), deutsche Leichtathletin
 Erna Wachtel (1907–1995), deutschamerikanische Turnerin, Trainerin und Sachbuchautorin
 Ferdinand Wachtel (* nach 1823; † nach 1902), deutscher Sänger
 Friedrich Wachtel (1897–1965), deutscher Politiker (CDU)
 Hellmuth Wachtel (1925–2015), österreichischer Kynologe und Autor
 Ingo Wachtel (1912–1990), deutscher Parteifunktionär (SPD/SED)
 Klaus Wachtel (* 1937), deutscher Althistoriker und Epigraphiker
 Ludwig Wachtel (* um 1876; † 1954), deutscher Journalist
 Max Wachtel (1896–1963), deutscher Politiker (USPD/KPD/SED), Widerstandskämpfer und Gewerkschafter
 Max Wachtel (Offizier) (1897–1982), Luftwaffenoberst und Flughafendirektor
 Siegfried Wachtel (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Stefan Wachtel (* 1960), deutscher Rhetoriker und Executive Coach

 Waddy Wachtel (* 1947), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Produzent
 Wilhelm Wachtel (1875–1952), österreichisch-galizischer Maler, Grafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Wachtl